Miejscowości i gminy w Rumunii
 Popești – wieś w okręgu Alba, w gminie Întregalde
 Popești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Bărăști
 Popești – wieś w okręgu Aluta, w gminie Văleni
 Popești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Găiceana
 Popești – gmina w okręgu Bihor
 Popești – wieś w okręgu Bihor, w gminie Popești
 Popești – wieś w okręgu Călărași, w gminie Vasilați
 Popești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Logrești
 Popești – gmina w okręgu Jassy
 Popești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Popești
 Popești – wieś w okręgu Kluż, w gminie Baciu
 Popești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Brazi
 Popești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Podenii Noi
 Popești – gmina w okręgu Vrancea
 Popești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Popești